A Rádio Escola Rio Caeté é uma emissora de rádio brasileira com sede em Bragança (Pará). Pertence à Fundação Educadora de Comunicação e opera na  FM.

A Rádio Escola Rio Caeté entrou no ar em 13 de maio de 2009 a 29 de fevereiro de 2020. Seu objetivo é promover a divulgação das ações desenvolvidas na escola, bem como proporcionar um espaço de interação para comunidade escolar.
Equipe Principal
Alessandro Costa Almeida
Aline de Carvalho Costa
Marcos Nascimento Silva
Raeli Matos Alcantara
Raylane Mendonça Saraiva

Ligações externas
Página Oficial
Projetos

Fundação Educadora de Comunicação